Château de la Merlée est un nom qui peut désigner deux chateaux dans le département de la Loire : 

Château de la Merlée, à Saint-Just-sur-Loire ;
Château de la Merlée, à Saint-Julien-la-Vêtre, inscrit monument historique.